Endividamento externo 
Comércio externo
Núcleo externo 
Ouvido externo  
Planeta externo
Estrangulamento externo 
Tanque externo 
Desfibrilador Automático Externo

Desambiguação